Perseus (v. altgr. Περσεύς, neugr. Περσέας, ital. Perseo, männlicher Personenname, wahrscheinlich „Zerstörer“ v. altgr. περθω „zerstören“) ist der Name folgender Figuren der Mythologie:

 Perseus (Sohn des Zeus), Sohn der Danae und des Zeus
 Perseus (Sohn des Nestor), Sohn des Nestor und der Anaxibia
 Perseus (Dardanos), ein Herrscher von Dardanos

Perseus ist der Name folgender Personen der Antike:

 Perseus (Maler), ein Maler (ca. 4. Jh. v. Chr.)
 Perseus (Makedonien), Sohn des Philipp V. von Makedonien, letzter König von Makedonien (179–168 v. Chr.)
 Perseus (Mathematiker), ein Mathematiker (um 150 v. Chr.)
 Perseus (Persien), erster halbmythischer Herrscher Persiens

Perséus ist der Familienname folgender Personen:
 Edvard Perséus (1841–1890), schwedischer Porträt-, Historien- und Genremaler, Zeichner und Kunstlehrer

Perseus ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Perseus Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

 Perseus Crags, Nunatakker im Palmerland, Antarktika

Perseus steht in der Kunst für:

 Persée et Andromède (Perseus und Andromeda), Oper (1921) von Jacques Ibert
 Perseo l'invincibile (Perseus – Der Unbesiegbare), Film (1963) von Alberto De Martino, mit Richard Harrison in der Titelrolle
 Perseus Verlag in Basel
 Perseus (Benvenuto Cellini), eine Bronzeplastik aus der Renaissance

Perseus steht in der Wissenschaft und Technik für:
 Perseus (Sternbild), Sternbild
 Perseus (Lokomotive), Lokomotive der Iron Duke Class der Eisenbahngesellschaft Great Western Railway
 Bristol Perseus, Flugzeugtriebwerk der Firma Bristol Aircraft Company
 SM 28 / M 1090 Perseus, ehemaliges Minensuchboot des Typs 341 Schütze-Klasse (1958) der deutschen Bundesmarine
 HMS Perseus, Namen von Schiffen der Royal Navy
 UGM-89 Perseus, Anti-U-Boot-Rakete der U.S. Navy
 Perseus Project, Projekt zur Erstellung einer digitalen Bibliothek
 Mir-Perseus, russisch-französisches Raumfahrtprojekt
 Perseus (Satellit), Satellitenmission im Rahmen des Stuttgarter Kleinsatellitenprogramms
 eine russische Raketenstufe, siehe Blok-D

Perseus, Sonstiges:
 Perseus (Spion), angeblicher russischer Atomspion